Der Begriff Bodenschwelle bezeichnet eine Schwelle, zum Beispiel

 eine Türschwelle
 eine Bremsschwelle

oder

 eine geologische Formation – siehe Anhöhe